Molekulska formula -{C19H24N2O}- se može odnositi na:

 Anilopam
 Imipraminoksid
 Noribogain
 Palonosetron
 RTI-171
 Eburnamin